Изотопы иридия — разновидности химического элемента иридия, имеющие разное количество нейтронов в ядре. Известны изотопы иридия с массовыми числами от 164 до 202 (количество протонов 77, нейтронов от 87 до 125), и более 30 ядерных изомеров.

Природный иридий является смесью двух стабильных изотопов:
 191Ir (изотопная распространенность 37,3 %)
 193Ir (изотопная распространенность 62,7 %)

Самым долгоживущим радиоизотопом является 192Ir с периодом полураспада 73,8 суток, однако ядерный изомер 192m2Ir имеет период полураспада 241 год.

Иридий-192 
Из искусственных изотопов применение нашел 192Ir как источник гамма излучения. Применяется в основном в технике для неразрушающего контроля сварных швов и целостности конструкций. Также может применяться в высокодозовой брахитерапии для лечения онкологических заболеваний кратковременной экспозицией через катетер.

Распад 192Ir происходит по схеме бета-распада с образованием 192Pt. Период полураспада 74 суток, активность 341 ТБк/грамм. При этом часть электронов может захватываться 192Ir с образованием 192Os.

Получают облучением 191Ir нейтронами в ядерных реакторах: 191Ir (n,γ) → 192Ir. Для некоторых применений допустимо облучение природного иридия с сопутствующей трансмутацией природного 193Ir в 194Ir. 194Ir относительно быстро распадается в 194Pt.

В России производится линейка гамма-источников на базе 192Ir для промышленных целей. На 2018 год ведутся работы по подготовке производства медицинских микроисточников для брахитерапии. Для синтеза максимально чистого 192Ir организовано разделение природных изотопов иридия с получением чистого 191Ir.

Таблица изотопов иридия

Пояснения к таблице 
 Распространённость изотопов приведена для большинства природных образцов. Для других источников значения могут сильно отличаться.

 Индексами 'm', 'n', 'p' (рядом с символом) обозначены возбужденные изомерные состояния нуклида.

 Символами, выделенными жирным шрифтом, обозначены стабильные продукты распада. Символами, выделенными жирным курсивом, обозначены радиоактивные продукты распада, имеющие периоды полураспада, сравнимые с возрастом Земли или превосходящие его и вследствие этого присутствующие в природной смеси.

 Значения, помеченные решёткой (#), получены не из одних лишь экспериментальных данных, а (хотя бы частично) оценены из систематических трендов у соседних нуклидов (с такими же соотношениями  и ). Неуверенно определённые значения спина и/или чётности заключены в скобки.

 Погрешность приводится в виде числа в скобках, выраженного в единицах последней значащей цифры, означает одно стандартное отклонение (за исключением распространённости и стандартной атомной массы изотопа по данным ИЮПАК, для которых используется более сложное определение погрешности). Примеры: 29770,6(5) означает 29770,6 ± 0,5; 21,48(15) означает 21,48 ± 0,15; −2200,2(18) означает −2200,2 ± 1,8.

Примечания 

Изотопы